Cox Knob bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cox Knob (Barren County, Kentucky)	
 Cox Knob (Pulaski County, Kentucky)	
 Cox Knob (Rockcastle County, Kentucky)	
 Cox Knob (Caldwell County, North Carolina)	
 Cox Knob (Yancey County, North Carolina)